Хохвальд:

 Хохвальд — гора в системе Циттауских гор
 Хохвальд — коммуна в Швейцарии